

События 

 Конфликт Генриха II с Томасом Бекетом. 13 января — Подписание Генрихом «Кларендонских соглашений».
 Пасхалий III избран антипапой несколькими кардиналами.
 Союзный договор Вальдемара Великого и Генриха Льва.
 Весна — битва при Ренфру — — сражение между войсками короля Островов Сомерледа и шотландским ополчением, поражение гэльско-норвежского войска Сомерледа
 28 мая — битва на реке Воронежке — новгородцы громят шведов, накануне неудачно осадивших Старую Ладогу
 6 июля — битва при Ферхене — сражение между Саксонским герцогством и ободритами, закончившееся поражением ободритов
 12 августа — битва при Хариме — сражение между армией сирийского атабека Нур ад-Дина и крестоносцами графства Триполи и княжества Антиохии закончилось полным разгромом крестоносцев и пленением их лидеров Боэмунда III и Раймунда III
 После смерти князя Святослава Ольговича Чернигов попытался захватить его сын Олег Святославич, но все же ему пришлось уступить старшему в роде Святославу Всеволодовичу.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1164 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1164 году
 15 февраля — Святослав Ольгович, князь черниговский.

См. также